Colli Albani

 Colli Albani – stazione della metropolitana di Roma
 Colli Albani – rilievi della campagna romana

Vini 

 Colli Albani superiore
 Colli Albani, vino
 Colli Albani spumante